Komana; Pontosz Királyság egyik települése, korábbi Kummani
 Kommagéné; a hettita Kumaha klasszikus kori neve, korábban szintén Kummani